Stanisław Biegański (1650-1709) – polski franciszkanin, proboszcz parafii w Ostrogu
 Stanisław Biegański (1860-1913) – polski pijar, historyk zakonu, działacz filatelistyczny
 Stanisław Biegański (1894-1994) – podpułkownik Wojska Polskiego, historyk

Zobacz też
 Biegański